Lakatos György (1831–1894) plébános, műfordító
 Lakatos György (1918–2001) sportvezető, szakíró, szerkesztő
 Lakatos György (1960) fagottművész
 Lakatos György (1969) író